Elektriskt motstånd kan vara:

 Elektriskt motstånd – en strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets, se resistans
 Impedans – det elektriska motståndet för en växelström
 Reaktans – ett slag av frekvensberoende elektriskt motstånd